

Wydarzenia 

 Gaza w rękach Babilończyków

Zmarli 
 Viscount Xuan of Zhao

99